Der kleine Rebell steht für:

 Der kleine Rebell, Alternativtitel von Der kleinste Rebell, US-amerikanischer Film von David Butler (1935)
 Der kleine Rebell (1955), US-amerikanischer Film von Roberto Gavaldón
 Der kleine Rebell (2012), französischer Film von Antoine Voituriez